Pe Donul liniștit (în ) se poate referi la:

 Roman:
 Pe Donul liniștit (alternativ Donul liniștit) - un roman scris de Mihail Șolohov și publicat în 4 volume

 Filme:
 Pe Donul liniștit - un film din 1930, regizat de Ivan Pravov și Olga Preobrajenskaia
 Pe Donul liniștit - un film din 1958, regizat de Serghei Gherasimov
 Pe Donul liniștit - un film din 2006, regizat de Serghei Bondarciuk și Fiodor Bondarciuk

 Operă:
 Pe Donul liniștit - operă compusă de Ivan Dzerjinski